

Personnalités

Prénom 
 Jobert de Chaumont, seigneur du Moyen Âge de la ville de Chaumont en Haute-Marne.

Patronyme 

 Ambroise Jobert (1904-1988), historien français ;
 Antoine-Joseph Jobert de Lamballe (1799-1867), professeur français d'anatomie ;
 Barthélémy Jobert (1962-), historien de l’art français ;
 Claude Jobert (1829-1903), ingénieur-mécanicien et inventeur français ;
 Joséphine Jobert (1985-), actrice et chanteuse française ;
 Michel Jobert (1921-2002), homme politique français ;
 Marlène Jobert (1940-), actrice française ;
 Martin Jobert (1995-), acteur français ;
 Nicolas Jobert (1763-1858), militaire français ;
 Paul Jobert (1863-1942), peintre français ;
 Pierre Jobert-Lucas (1766-1841), homme politique français ;
 Pierre Chateau-Jobert (1912-2005), militaire français ;
  ;
 Sylvie Jobert (?-), actrice française.

Pseudonyme 

  Alphonse Dousson (c. 1854 - c. 1918) dit le docteur Alphonse Jobert, un escroc français ;

Toponyme 

 Magny-Jobert, commune française du département de la Haute-Saône.

Lien externe 
 
Patronyme français